Breslau este un nume propriu, care se poate referi la

Locuri 

 Breslau, Prusia, oraș care a existat în Prusia, și care a intrat în componența Poloniei după Acordul de la Potsdam din 1945, fiind consfințit prin pacea și tratatul de la Paris din 1947 care a încheiat cel de-al doilea război mondial.
 Breslau, Ontario, Canada
 Breslau, Texas, Statele Unite ale Americii
 Wrocław, Polonia, numele oficial al orașului Breslau, Prusia începând cu 1945
 SMS Breslau, un vas al marinei germane imperiale, Kaiserliche Marine, 1911

Persoane 

 Louise-Catherine Breslau (1856 1927), artist plastic germano-elvețian
 Richard Breslau  (1835 1897), politician german

Vezi și 

 Breslau-Elf, selecționata germană de fotbal a anului 1937
 Bătălia de la Breslau (dezambiguizare)
respectiv
 Bresslau

Nume proprii